Carisma – in psicologia, capacità di esercitare una forte influenza su altre persone
Carisma – vocabolo che nella Bibbia traduce il greco charisma, e indica un dono divino
Carisma sociale – autorità in ambito sociologico

Pagine correlate 
 Charisma

Altri progetti